Чемпионат СССР 1963 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 80 клубов в пяти зонах РСФСР определили участников полуфиналов, 31 клуб в двух зонах Союзных Республик определяли участников финала, а 40 клубов в двух зонах УССР определили участников финальных турниров;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР определили участников финала РСФСР, клубы УССР в финальных турнирах определили распределение мест, а участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей.

Зональный этап

1 зона РСФСР

2 зона РСФСР

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР

1-я зона УССР

2-я зона УССР

1 зона Союзных республик 
Победитель турнира — батумское «Динамо» — вышел в финал Союзных республик. Поскольку, согласно регламенту, в классе А сезона 1964 года должны были быть представлены все Союзные республики, «Динамо» Таллин, как единственный представитель Эстонии в чемпионате СССР, вышел во вторую группу класса А напрямую.

2 зона Союзных республик

Финальный этап

Полуфиналы РСФСР

Полуфинал I 
Полуфинал I РСФСР проходил в один круг в Грозном. Два лучших клуба — калининская «Волга» и кировское «Динамо» — вышли в финал РСФСР.

Полуфинал II 
Полуфинал II проходил в один круг в Саратове. Два лучших клуба - серпуховская «Звезда» и ижевский «Зенит» - вышли в финал РСФСР.

Финал РСФСР 
Финал РСФСР прошёл в Орджоникидзе.

Стыковые матчи УССР

Финал Союзных республик

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com 
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1963
1963